Xinfeng steht für:

 Xinfeng (Ganzhou) (信丰县), Kreis der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi 
 Xinfeng (Shaoguan) (新丰县), Kreis der bezirksfreien Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinfeng (Beiliu) (新丰镇), Großgemeinde der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinfeng (Dafeng) (新丰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dafeng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinfeng (Dantu) (辛丰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dantu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinfeng (Guanghan) (新丰镇), Großgemeinde der Stadt Guanghan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinfeng (Nanhu) (新丰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinfeng (Raoping) (新丰镇), Großgemeinde im Kreis Raoping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinfeng (Huangshan) (新丰乡), Gemeinde im Stadtbezirk Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinfeng (Yihuang) (新丰乡), Gemeinde im Kreis Yihuang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xinfeng (Lintong) (新丰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lintong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinfeng (Wuyishan) (新丰街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Wuyishan in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinfeng (Hsinchu) (新豐鄉), Landgemeinde im Landkreis Hsinchu auf Taiwan
 Xinfeng Jiang, Nebenfluss des Dong Jiang (Ostfluss)